Laureaci i nominowani do Fryderyków w kategorii album roku muzyka orkiestrowa / album roku muzyka symfoniczna i koncertująca.

Między 1995 a 1999 rokiem kategoria nosiła nazwę album roku muzyka symfoniczna.

Między 2000 a 2006 kategoria nosiła nazwę album roku muzyka orkiestrowa.

Między 2008 a 2019 kategoria nosiła nazwę album roku muzyka symfoniczna i koncertująca.

W 2020 roku rozdzielono tą kategorię na 2 osobne: album roku muzyka symfoniczna i album roku muzyka koncertująca.

Lata 1995-2022

Przypisy 

Album, orkiestr
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej
Muzyka poważna